Bahía Honda kan syfta på:

Colombia 

 Bahía Honda (vik i Colombia), La Guajira,

Kuba 

 Municipio de Bahía Honda – en kommun
 Bahía Honda (ort), Artemisa,